

Juni

Mai

April

Einzelnachweise (Print-Quellen)